Ossett Albion AFC (celým názvem: Ossett Albion Association Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Ossett v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1944. Zanikl v roce 2018 po fúzi s Ossett Town do nově vytvořeného klubu Ossett United. Klubové barvy byly zlatá a černá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Queen's Terrace s kapacitou 3 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 1965/66, 2003/04, 2012/13
 FA Trophy
 1. kolo: 2001/02, 2004/05
 FA Vase
 4. kolo: 1981/82, 1994/95, 1999/00

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1957–1959: Yorkshire Football League (Division Two)
 1959–1972: Yorkshire Football League (Division One)
 1972–1974: Yorkshire Football League (Division Two)
 1974–1978: Yorkshire Football League (Division One)
 1978–1979: Yorkshire Football League (Division Two)
 1979–1980: Yorkshire Football League (Division One)
 1980–1981: Yorkshire Football League (Division Two)
 1981–1982: Yorkshire Football League (Division One)
 1982–1984: Northern Counties East League (Division One North)
 1984–1985: Northern Counties East League (Division One Central)
 1985–1987: Northern Counties East League (Division One)
 1987–2001: Northern Counties East League (Premier Division)
 2001–2002: Northern Premier League (Division One)
 2002–2004: Northern Counties East League (Premier Division)
 2004–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2018: Northern Premier League (Division One North)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 11. května 2018 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1944
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2018
West Yorkshire